Satz von Lefschetz steht für:

 Satz von Lefschetz über (1,1)-Klassen, siehe Komplexe Fläche #Kurven auf Flächen
 Satz von Lefschetz über Hyperebenenschnitte, mathematischer Satz insbesondere in der algebraischen Geometrie und der algebraischen Topologie
 Fixpunktsatz von Lefschetz, mathematischer Satz in der Topologie

Siehe auch:
 Schwerer Lefschetz-Satz, mathematischer Satz in der komplexen Differentialgeometrie